Sachenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Sachenbach (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Sachenbach (Jachenau), Ortsteil der Gemeinde Jachenau, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Gewässer:
 Sachenbach (Gerolsbach, Fluss), linker Zufluss des Gerolsbachs (zur Ilm) vor Euernbach, Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern